__БЕЗКН__

Musteloidea (Мустелоидеа) је натпородица псоликих звијери унутар инфрареда Arctoidea. Ова натпородица сисара обухвата породице Ailuridae, Mephitidae, Mustelidae и Procyonidae, и изумрлe родoвe Peignictis и Plesiogale. Чланови ове натпородице сисара се формално називају мустелоидима.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Класификација натпородице Musteloidea:
 Натпородица: Musteloidea
 Род: †Plesiogale
 Породица: Ailuridae
 Породица: Mephitidae (амерички творови)
 Породица: Mustelidae (куне)
 Породица: Procyonidae (ракуни)
 Incertae sedis:
 Род: †Peignictis

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе натпородице Musteloidea.

Види још 
 Класификација сисара
 Arctoidea

Референце

Спољашње везе